Гридасов; Грідасов

Жінки 
 Грідасова Олександра Сергіївна (* 1995) — українська спортсменка, художня гімнастка. Багаторазова призерка універсіади в Казані.

Чоловіки 
 Гридасов Володимир Сергійович (* 1941) — передовик виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Гридасов Григорій Макарович (1922—1995) — полковник РА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Грідасов Дмитро Матвійович (1916—1989) — депутат Верховної Ради УРСР 5—7-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 8—10-го скликань. Член ЦК КПУ в 1960—1986 р.р.
 Гридасов Дмитро Тихонович (1925—1945) — червоноармієць, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
Російські прізвища